

Musique

Chanson 

Free at Last, chanson de Negro Spiritual  documenté en 1907 par le collectionneur afro-américain John Wesley Work Jr.
, chanson d'Al Green, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Joan Baez, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de la comédie musicale  produite à  en 1985 ;
 , chanson de , figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d', figurant sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de Mal Waldron sorti le  ;
 , album du groupe britannique Free sorti en  ;
 , album de DC Talk sorti le  ;
 , album de DC Talk sorti en 1994 ;
 , documentaire sur l'album de DC Talk sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album du rappeur américain Freeway sorti le  ;
 , album d'Yukmouth sorti le .

Autres 

 Free at Last, une citation du fameux discours de Martin Luther King du  à Washington, D.C., I have a dream